Dit is een lijst van planetoïden 49001-49100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (49001) - || 1998 QZ54|| 27 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (49002) - || 1998 QX57|| 30 augustus 1998 || Spacewatch
|-
| (49003) - || 1998 QC58|| 30 augustus 1998 || Spacewatch
|-
| (49004) - || 1998 QK61|| 26 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (49005) - || 1998 QN62|| 27 augustus 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (49006) - || 1998 QL63|| 31 augustus 1998 || W. Bickel
|-
| (49007) - || 1998 QF67|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49008) - || 1998 QY68|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49009) - || 1998 QZ68|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49010) - || 1998 QF72|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49011) - || 1998 QQ72|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49012) - || 1998 QR72|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49013) - || 1998 QW73|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49014) - || 1998 QQ74|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49015) - || 1998 QG75|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49016) - || 1998 QJ77|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49017) - || 1998 QN77|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49018) - || 1998 QY84|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49019) - || 1998 QF85|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49020) - || 1998 QP86|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49021) - || 1998 QL89|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49022) - || 1998 QV91|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49023) - || 1998 QQ93|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49024) - || 1998 QX95|| 19 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49025) - || 1998 QL96|| 19 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49026) - || 1998 QW98|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (49027) - || 1998 QA99|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (49028) - || 1998 QM99|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (49029) - || 1998 QN102|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (49030) - || 1998 QL103|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (49031) - || 1998 QT103|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (49032) - || 1998 QS104|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (49033) - || 1998 QL105|| 25 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (49034) - || 1998 QS105|| 25 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (49035) - || 1998 QX106|| 25 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (49036) Pelion || 1998 QM107|| 21 augustus 1998 || R. J. Whiteley, D. J. Tholen
|-
| (49037) - || 1998 QV107|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49038) - || 1998 QY109|| 23 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (49039) - || 1998 RH || 1 september 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (49040) - || 1998 RO || 9 september 1998 || ODAS
|-
| (49041) - || 1998 RW || 12 september 1998 || T. Kobayashi
|-
| (49042) - || 1998 RD2|| 12 september 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (49043) - || 1998 RG4|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49044) - || 1998 RL15|| 15 september 1998 || Spacewatch
|-
| (49045) - || 1998 RC17|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49046) - || 1998 RV18|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49047) - || 1998 RK20|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49048) - || 1998 RZ21|| 15 september 1998 || Spacewatch
|-
| (49049) - || 1998 RF25|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49050) - || 1998 RL26|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49051) - || 1998 RW27|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49052) - || 1998 RV32|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49053) - || 1998 RY33|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49054) - || 1998 RQ34|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49055) - || 1998 RQ35|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49056) - || 1998 RZ39|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49057) - || 1998 RZ41|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49058) - || 1998 RQ42|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49059) - || 1998 RP44|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49060) - || 1998 RJ46|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49061) - || 1998 RF47|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49062) - || 1998 RR47|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49063) - || 1998 RN48|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49064) - || 1998 RV49|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49065) - || 1998 RE50|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49066) - || 1998 RN53|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49067) - || 1998 RP53|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49068) - || 1998 RF54|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49069) - || 1998 RM54|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49070) - || 1998 RV54|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49071) - || 1998 RQ56|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49072) - || 1998 RY57|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49073) - || 1998 RA58|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49074) - || 1998 RE58|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49075) - || 1998 RJ58|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49076) - || 1998 RB59|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49077) - || 1998 RT59|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49078) - || 1998 RX59|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49079) - || 1998 RJ62|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49080) - || 1998 RP63|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49081) - || 1998 RA64|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49082) - || 1998 RB64|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49083) - || 1998 RS64|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49084) - || 1998 RU65|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49085) - || 1998 RO67|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49086) - || 1998 RB68|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49087) - || 1998 RC68|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49088) - || 1998 RS68|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49089) - || 1998 RR69|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49090) - || 1998 RV69|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49091) - || 1998 RZ70|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49092) - || 1998 RK71|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49093) - || 1998 RG72|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49094) - || 1998 RQ72|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49095) - || 1998 RT72|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49096) - || 1998 RL73|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49097) - || 1998 RU73|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49098) - || 1998 RZ73|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49099) - || 1998 RB74|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49100) - || 1998 RT74|| 14 september 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten